Die Wysschaja Liga 1991 war die 54. und letzte Spielzeit der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 10. März und endete am 2. November 1991.

ZSKA Moskau gewann mit zwei Punkten vor Spartak Moskau zum siebten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils einmal gegeneinander. Absteiger gab es keinen.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || ARM
 || BLR
 || UKR
 || TJK
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || UZB
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion spielten die Vereine in ihren nationalen Ligen weiter. Die sechs russischen Klubs spielten in der Premjer-Liga, die sechs ukrainischen Vereine begannen in der Wyschtscha Liha, der belarussische Vertreter in der Wyschejschaja Liha. Die beiden usbekischen Teams wechselten in die Usbekischen Liga, Pamir Duschanbe in die tadschikischen Wysschaja Liga.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1991 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1991 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1991
1991